Катастрофа Як-40 в Архангельске — авиационная катастрофа, произошедшая 8 августа 1973 года в Архангельском аэропорту с самолётом Як-40 авиакомпании Аэрофлот, в результате которой погиб 1 человек и ещё 13 были ранены.

Самолёт 
Як-40 с бортовым номером 87790 (заводской — 9110515, серийный — 36-11) был выпущен Саратовским авиационным заводом 21 января 1971 года и передан Министерству гражданской авиации, которое к 4 февраля направило его в Ленинградское управление гражданской авиации. К 1 января 1973 года самолёт был передан в Котласский авиаотряд Архангельского управления гражданской авиации. Всего на момент катастрофы авиалайнер имел 2171 час налёта и 2455 посадок.

Катастрофа 
Самолёт выполнял рейс А-547 из Архангельска в Котлас, пилотировал его экипаж из 300-го лётного отряда, состоящий из командира (КВС) , второго пилота  и бортмеханика . Всего на борту находились 28 пассажиров.

Погодные условия были относительно простыми. Проверив системы управления по РЛЭ и карте обязательных проверок (согласно словам самого экипажа), пилоты приступили к взлёту по магнитному курсу 262°. Когда скорость дошла до 160 км/ч, командир начал было отрывать переднее шасси от полосы, но тут он понял, что рули высоты не работают. В данной ситуации следовало бы прекращать взлёт, но вместо этого командир велел второму пилоту проверить стопорение рулей, а сам начал пытаться освободить руль высоты от стопора за счёт неоднократных усилий.

Тем временем, Як-40 после пробега длиной 2250 метров пробежал всю ВПП, выехал за её пределы, промчался всю концевую полосу безопасности длиной 400 метров, затем выехал на грунт, где после 314 метров пробега по кустарникам врезался в антенну курсового радиомаяка и сбил её. Пробежав далее ещё 116 метров, авиалайнер врезался левой плоскостью крыла в кирпичное здание БПРМ. От удара стену здания частично разрушило, а саму левую плоскость оторвало. Ещё через 55 метров самолёт врезался правой плоскостью крыла и правой частью кабины в бетонный забор изгороди, при этом пилотскую кабину деформировало, а правую плоскость также оторвало. Не останавливаясь, повреждённый Як-40 проехал на шасси ещё 116 метров по болоту, только после чего остановился и загорелся.

В результате деформации кабины погиб второй пилот, а командир и бортмеханик были ранены. Также были ранены ещё 11 пассажиров. Сам самолёт был полностью уничтожен.

Причины 

Стопорение руля высоты на взлёте вследствие возникшей неисправности в электрической системе стопорения РВ. Неправильные действия КВС, не предпринявшего мер к прекращению взлёта после обнаружения заклинивания. Причину срабатывания механизма стопорения установить не представляется возможным.

Примечания 

События 8 августа
Август 1973 года
Авиакатастрофа
Авиационные происшествия в России 1973 года
Авиационные происшествия с Як-40
Авиационные происшествия в Архангельской области
Авиационные происшествия Архангельского УГА
Авиационные происшествия вследствие выкатывания за пределы ВПП